Gawell ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Gawell (1888–1955), Maler
 Rainer Gawell (1924–1994), deutscher Fußballspieler